

Titres

Journaux 
 L'Avenir, anciennement Vers l'Avenir, journal francophone publié en Belgique ;
 L’Avenir, ancien journal français publié par Henri Lacordaire ;
 L’Avenir, ancien journal clandestin français publié par l’Organisation civile et militaire des jeunes ;
 L'Avenir, ancien journal patriote publié à Montréal au  ;
 L’Avenir, journal publié en République démocratique du Congo par le groupe L'Avenir ;
 L'Avenir de la Bretagne, journal fédéraliste ;
 L'Avenir, devenu L'Avenir de la Sarthe, quotidien républicain publié au Mans entre 1872 et 1896.

Cinéma 
 L'Avenir, film français de 2016 réalisé par Mia Hansen-Løve

Musique 
 L'Avenir, album de Florent Pagny sorti en 2021 ;
 L'Avenir, chanson de Florent Pagny sorti en 2021 sur l'album éponyme.

Localité 

 L’Avenir, municipalité du Québec.

Autres 
 L'Avenir ensemble, parti politique de Nouvelle-Calédonie
 L'Avenir, navire-école belge (en fonction de 1908 à 1932).